

Toponyme 
 Ithorots, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aroue-Ithorots-Olhaïby ;
 Ithorots-Olhaïby, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aroue-Ithorots-Olhaïby ;
 Aroue-Ithorots-Olhaïby, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme